Влади́мир Мяснико́в: Мясников, Владимир Афанасьевич (род. 1941) — российский педагог, член Российской академии образования.
 Мясников, Владимир Владимирович (1924—2015) — генерал-полковник технических войск, Герой Советского Союза.
 Мясников, Владимир Степанович (род. 1931) — российский историк, востоковед, китаист, академик РАН.